Села:
 Маньки — Сумська область, Лебединський район
 Маньки — Чернігівська область, Ріпкинський район